Mattawa può riferirsi a:
Mattawa – città dell'Ontario (Canada)
Mattawa – città dello stato di Washington (Stati Uniti)